Sinfonia n. 35 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 35 di Wolfgang Amadeus Mozart